Super League 2017/18 steht für folgende Fußballmeisterschaften:

 Super League 2017/18 (Schweiz)
 Super League 2017/18 (Griechenland)